Bjørn Andersen er navnet på flere:

 Bjørn Andersen (atlet) – en dansk atlet
 Bjørn Andersen (kultursociolog) – en dansk kultursociolog
 Bjørn Andersen (rocker) (1941-2013) – en dansk rocker
 Bjørn Andersen (tv-journalist) – dansk tv-vært og videnskabsformidler